Guacolda bezeichnet:

(1993) Guacolda, ein Asteroid
Guacolda (U-Boot), U-Boot der chilenischen Marine (1915)
Guacolda (Schnellboot), ein Schnellboot der chilenischen Marine (1964)